Desa Simbang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Simbang (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 109,49), Jawa Tengah, 
 Desa Simbang (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 109,98), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar